

Događaji
 Prema predaji dolazi do ujedinjenja arijskim plemena pod Dajakom, koji je prijestolnicu Medijaca smjestio u Ekbatan.

Rođenja

Smrti